El término Star TV puede referirse a:
 Star TV, un sistema de televisión satelital mexicano.
 Star TV, es un canal de televisión turca, propiedad de Ferit Şahenk, y operado por Doğuş Media Group desde 2011.
Star TV, antiguo nombre de Fox Networks Group Asia Pacific, conglomerado de medios.
Star Channel, canal de televisión por suscripción latinoamericano.
Star Channel (Grecia), canal de televisión de Grecia.